1416-1430 – I wojna wenecko-turecka
 1463-1479 – II wojna wenecko-turecka 
 1499-1503 – III wojna wenecko-turecka
 1526-1555 – IV wojna wenecko-turecka (także: I wojna austriacko-turecka)
 1570-1573 – V wojna wenecko-turecka (tzw. wojna cypryjska)
 1645-1669 – VI wojna wenecko-turecka (tzw. wojna kandyjska)
 1683-1699 – VII wojna wenecko-turecka (także: V wojna austriacko-turecka)
 1714-1718 – VIII wojna wenecko-turecka